Nagylemez, vagy zenei album – zenei kiadvány
 Album – nyomtatott albumok Erdélyben (1918-1980)
 Album – irodalmi műfaj
 Fotóalbum – fényképek tárolására használt kiskönyv